Elkhorn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Elkhorn (Californië)
 Elkhorn (Nebraska)
 Elkhorn (Wisconsin)